Урез:

 Урез воды — линия пересечения водной поверхности любого бассейна (водотока рек или водоёма) с поверхностью суши
 Урез (приток Тартаса) — река в Новосибирской области, приток Тартаса
 Урез (приток Чуплеги) — река в Архангельской области, приток Чуплеги
 Урез — село, Венгеровский район, Новосибирская область